Бокс — неоднозначное слово, которое может означать:
 Бокс — вид спорта.
 Бокс — советский мультфильм 1980 года.
 Бокс — изолированная палата для инфекционных больных, а также устройства (вытяжные шкафы специальной конструкции) биологических лаборатории.
 Бокс — мужская причёска с коротко подстриженными или выбритыми волосами на висках и затылке.
 Бокс — восьмой альбом группы «Ногу свело!».
 Бокс — немой короткометражный фильм Макса Складановского, 1895 год.
 Бокс-Бьютт — округ в штате Небраска, США.
 Бокс-Элдер — округ в штате Юта, США.
 Бокс — коробка, короб, ящик (заимствование из англ. яз.).

Фамилия
 Бокс, Джордж (1919—2013) — британский статистик.
 Бокс, Маргарет Гвендолин (более известна как Маргарет Ли; род. 1943) — британская актриса.
 Бокс, Мик (род. 1947) — британский гитарист и автор песен.
 Бокс, Мюриэл (1905—1991) — британский режиссёр, сценарист, драматург, писатель и продюсер; лауреат премии «Оскар».
 Бокс, Фифи (род. 1977) — австралийская журналистка, телеведущая, актриса и комедиантка.
 Бокс, Шэннон (род. 1977) — американская футболистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.
 Бокс, Эллен (Эллен «Долли» Гибб; 1905—2019) — канадская супердолгожительница.

Имя
 Бокс (IV век до н. э.) — участник восстания в Бактрии и Согдиане.

См. также 
 Боксёр (значения)
 Боксёры
 Боксы
Лутбокс, компонент некоторых компьютерных игр, часто называемый коротко бокс